Джеймс Кеннеди (; ок. 1408—24 мая 1465) — епископ Сент-Эндрюсский (с 1440 года), один из самых выдающихся государственных и церковных деятелей Шотландии XV века, лидер страны в период малолетства короля Якова III Стюарта.

Епископ Сент-Эндрюсский 
Джеймс Кеннеди был сыном Марии Стюарт, дочери шотландского короля Роберта III. В 1437 году король Яков I назначил Джеймса епископом Данкелда.

С самого начала своей карьеры Джеймс Кеннеди выступал как последовательный сторонник сильного папства и противник консилиаризма. Уже в 1439 году Кеннеди возглавил шотландскую делегацию на церковном соборе во Флоренции. За поддержку папы Евгений IV назначил Кеннеди епископом Сент-Эндрюса, важнейшего епископства Шотландии. На этом посту Кеннеди эффективно противостоял сторонникам соборного движения в Шотландии, стремящимся ограничить власть папы, и к 1449 году восстановил единство шотландской церкви.

В то же время епископ Сент-Эндрюсский принимал активное участие в политической борьбе в Шотландии в период несовершеннолетия короля Якова II. Кеннеди возглавил оппозицию режиму Ливингстонов—Дугласов, заключив союз с королевой Джоан Бофорт и Крайтонами. Однако их попытки свергнуть Дугласов успехом не увенчались, и правительственные войска в 1444 году разорили владения епископа и осадили его самого в Сент-Эндрюсе.

После начала самостоятельного правления Якова II Джеймс Кеннеди отошёл от политики. В этот период он активно занимался делами церкви: поддерживал теологический факультет Сент-Эндрюсского университета, привлекал в Шотландию обсервантов — членов одного из ответвлений францисканского ордена, отличающихся более строгим следованием канонам св. Франциска Ассизского.

Глава регентского совета 
После смерти короля Якова II в 1460 году епископ Кеннеди возглавил регентский совет при малолетнем Якове III. Власть регентов, однако, была не полной: вдовствующая королева Мария Гелдернская, собрав вокруг себя «молодых» шотландских лордов, образовала второй центр власти в государстве, ведя самостоятельную политику, что особенно проявилось в отношении к войне Алой и Белой розы в Англии. В отличие от королевы, готовой к сближению с Йорками, Джеймс Кеннеди, по крайней мере в начале, выступал как строгий приверженец Ланкастеров. Именно благодаря епископу, в 1461 году в Шотландии смогли найти убежище лидеры ланкастерской партии Маргарита Анжуйская и король Генрих VI. За поддержку Ланкастеры уступили Шотландии Берик-апон-Туид — последнюю шотландскую крепость, удерживаемую англичанами со времен войн за независимость. 25 апреля 1461 года Берик был возвращён Шотландии.

Правитель Шотландии 

В 1463 году вожди Ланкастеров покинули Шотландию, а смерть королевы Марии устранила двоевластие в стране. Кеннеди остался единоличным руководителем правительства. Проявив себя дальновидным политиком, епископ оставил прежнюю про-ланкастерскую политику и пошёл на сближение с королём Англии Эдуардом IV. 1 июля 1464 года было заключено соглашение с Англией о перемирии сроком на 15 лет.

Урегулировав отношения с Англией, Кеннеди активно занялся внутри-шотландскими проблемами. Ему удалось снять угрозу отделения западных гэльских областей страны, договорившись о признании королевской власти лидером сепаратистов лордом Островов Джоном Макдональдом.

В результате, благодаря действенной политике и авторитету епископа Кеннеди, период несовершеннолетия Якова III не стал временем анархии и кризиса как при малолетнем Якове II. К моменту смерти епископа, 24 мая 1465 года, королевская власть в Шотландии сохраняла свою силу, доходы казны росли, внешняя и внутренняя угрозы стране были ликвидированы.

Литература 
 John Dowden, The Bishops of Scotland, ed. J. Maitland Thomson, Glasgow, 1912.
 D. E. R. Watt, Fasti Ecclesiae Scotinanae Medii Aevi ad annum 1638, 2nd Draft. St Andrews, 1969.
 Dunlop, A. I., The Life and Times of James Kennedy, Bishop of St Andrews, St Andrews, 1950.
 Macdougall, Norman, «Bishop James Kennedy of St Andrews: a reassessment of his political career» в книге под его редакцией: Church, Politics and Society: Scotland, 1408—1929, 1983, pp. 1-22.
 Macdougall, Norman, «Kennedy, James (c.1408-1465)», in the Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004.

Ссылки 
 Джеймс Кеннеди в энциклопедии Британника.
 Джеймс Кеннеди в Catholic Encyclopedia.

Родившиеся в 1400-е годы
Регенты Шотландии
Епископы Сент-Андруса
Епископы Данкелда
Епископы XV века